Die Spielzeit 2005/06 war die 13. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HC 05 Banská Bystrica. Dieser verzichtete auf die Möglichkeit aufzusteigen, sodass der HC VTJ Topoľčany an der Extraliga-Relegation teilnahm, in der er allerdings am MHC Martin scheiterte. Der HK Levice stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zwölf Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Playoffs, deren Meister an der Extraliga-Relegation teilnehmen durfte. Der Tabellenletzte musste in der Relegation gegen den Meister der 2. Liga antreten. Für die übrigen drei Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Playoffs

Relegation 
In der Relegation setzte sich der HK Ružinov 99 Bratislava in der Best-of-Three-Serie mit 2:0 Siegen gegen den HK Levice durch und stieg damit in die 1. Liga auf, während der HK Levice in die 2. Liga abstieg.

 HK Levice – HK Ružinov 99 Bratislava 0:2 (1:6, 4:7)

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2005/06
1. Liga 2005